Фили́пп Гонде́ (; 17 мая 1942, Блуа — 21 января 2018) — французский футболист, нападающий.

Клубная карьера 
В профессиональном футболе дебютировал в 1959 году выступлениями за клуб «Стад Франсе», в котором провел один сезон.

В 1963 году перешёл в «Нант». За эту команду сыграл следующие восемь сезонов своей игровой карьеры. Большинство времени, проведенного в составе «Нанта», был основным игроком атакующего звена команды. В составе «Нанта» был одним из лучших бомбардиров команды, имея среднюю результативность на уровне 0,5 гола за игру. В составе «Нанта» дважды становился чемпионом Франции и один раз обладателем Суперкубка Франции.

В течение 1971—1972 годов защищал цвета клубов «Пари-Жуэнвиль» и «Ред Стар». Завершил профессиональную игровую карьеру в клубе «Кан».

Карьера за сборную 
В 1965 году дебютировал за сборную Франции. На протяжении карьеры в национальной команде, которая длилась 5 лет, провел в форме главной команды страны 14 матчей, забив 7 мячей.

В составе сборной был участником чемпионата мира 1966 в Англии.

Достижения

Нант 
 Чемпион Франции: 1964/65, 1965/66
 Обладатель Кубка Франции: 1965/1966, 1969/1970
 Обладатель Суперкубка Франции: 1965

Индивидуальные 
 Футболист года во Франции: 1965, 1966
 Лучший бомбардир чемпионат Франции: 1965/1966 (36 мячей)

Статистика выступлений 

Источник:

Примечания

Ссылки 
 Статистика выступлений на сайте national-football-teams.com
 Статистика на сайте www.footballdatabase.eu
 Stats at lequipe.fr
 Profile on French federation official site

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу
Игроки ФК «Нант»
Игроки ФК «Ред Стар»
Игроки ФК «Кан»